Фамилија Зуњига има више значења:

 Фамилија Зуњига, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Зуњига, Колонија Групо Реформа (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Зуњига, Колонија Франсиско Виља (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику